

Geografia

Grecia
Golfo di Mirabella – baia dell'isola di Creta

Italia
Mirabella Eclano – comune in provincia di Avellino
Mirabella Imbaccari – comune nella città metropolitana di Catania
Mirabella – frazione del comune di Breganze in provincia di Vicenza

Persone
Francesco Maria Mirabella (1850-1931) – storico, educatore e poeta italiano
Giuseppe Mirabella (1972) – chitarrista e compositore italiano
Mario Mirabella Roberti (1909-2002) – archeologo e accademico italiano
Michele Mirabella (1943) –  regista, attore e conduttore televisivo italiano
Vincenzo Mirabella (1570-1624) – storico, archeologo e architetto italiano

Altro
Mirabella – cavalla plurivincitrice del palio di Siena.
Villa Mirabella – villa storica di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno

Pagine correlate
Mirabelli
Mirabello

Altri progetti